Schlebusch bezeichnet:

 einen Stadtteil von Leverkusen, siehe Schlebusch
 das ehemalige Bergbaurevier Schlebusch im Bereich des Schlebuscher Berges in Grundschöttel, heute Stadt Wetter (Ruhr), siehe dazu auch:
 Schlebuscher Weg, ein Bergbauwanderweg
 Schlebuscher Erbstollen
 Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn zwischen Silschede und Haspe

Schlebusch ist der Nachname folgender Personen:
 Alwyn Schlebusch (1917–2008), südafrikanischer Politiker
 Anna Elisabeth von Schlebusch (1626–1706), schlesische Baronin und Freifrau sowie religiöse Schriftstellerin
 Gezelinus von Schlebusch († 12. Jahrhundert), Laienbruder in Altenberg
 Hans-Martin Schlebusch (* 1946), deutscher Politiker (CDU)
 Hubert Schlebusch (1893–1955), deutscher Lehrer und Politiker (SPD)
 Jan Schlebusch (* 1949), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Johann Schlebusch (1607–1659), Hamburger Bürgermeister
 Walter Schlebusch (* 1949), deutscher Manager